Бахытжа́н Теми́рович Гая́зов (род. 27 октября 1962, с. Родники Карталинский район, Челябинская область) — аким города Рудный (2011-2020) .

Биография 
В 1982 году окончил Троицкий зооветеринарный техникум; в 1982—1984 годы служил в Советской Армии.

В 1989 году окончил Троицкий ветеринарный институт с квалификацией «ветеринарный врач». Работал старшим ветеринарным врачом совхоза в Кизильском и Джетыгаринском районах (1989—1992); главным ветеринарным врачом, заместителем директора Львовской опытной сельскохозяйственной станции (Джетыгаринский район, 1992—1996). В 1996—1999 годы — президент ГАО «Куатты», в 1999—2001 — директор ТОО «АС-ЕТ» (город Житикара).

В 2001—2004 годы — заместитель акима Костанайского района (2001—2004). Одновременно в 2003 году окончил Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова с квалификацией «юрист».

С мая 2004 года — аким Алтынсаринского района, с января 2008 — аким Аулиекольского района (Костанайская область).

С июня 2011 года — аким города Рудный (Костанайская область). В декабре 2017 года распоряжением акима области был привлечен к дисциплинарной ответственности (объявлен выговор) «за организацию неслужебных контактов с подрядчиком Мусралиевым и нарушения, допущенные в ходе реализации объекта».

Награды 
 орден «Курмет» (2007)
 орден Парасат
 медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005)
 медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан»
 медаль «25 лет независимости Республики Казахстан»
 медаль «20 лет Астане»
 медаль святого благоверного князя Владимира (17.8.2015).

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники вузов Челябинской области
Персоналии:Алтынсаринский район
Персоналии:Аулиекольский район
Акимы Рудного‎